Charmes je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Charmes (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Charmes (Allier) – obec v departementu Allier
 Charmes (Côte-d'Or) – obec v departementu Côte-d'Or
 Charmes (Haute-Marne) – obec v departementu Haute-Marne
 Charmes (Vosges) – obec v departementu Vosges
 Charmes-en-l'Angle – obec v departementu Haute-Marne
 Charmes-la-Côte – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Charmes-la-Grande – obec v departementu Haute-Marne
 Charmes-Saint-Valbert – obec v departementu Haute-Saône
 Charmes-sur-l'Herbasse – obec v departementu Drôme
 Charmes-sur-Rhône – obec v departementu Ardèche